Пянтег — село в составе Рябининского сельского поселения Чердынского района Пермского края, 143 двора, население 443 человека на 2012 год.

Расположено на левом берегу Камы, расстояние до райцентра Чердынь — 40 км, до Перми — 336 км, высота над уровнем моря 127 м. В Пянтеге работает почта, средняя школа (школа в селе была основана в 1871 году), детский сад, амбулатория, дом культуры, библиотека им. Ф. Ф. Павленкова (действует с 1899 года), Пянтежское сельпо, 3 магазина.

История 
Вблизи села находятся археологические памятники — городище Пянтег I и селище Пянтег I (родановская культура), стоянка Пянтег I
Поселение известно с 1579 года, как погост (центр округи) Пентег., с конца XVIII века было центром Пянтежской волости Чердынского уезда, затем, после советской административной реформы и до января 2006 года — центр Пянтежского сельского совета.

К 1617 году относится строительство древнейшей деревянной Богородицкой церкви, в середине XIX века, на месте сгоревшей ещё в 1768 году деревянной была сооружена каменная Ильи Пророка.

См. также 
 Церковь Иконы Смоленской Божией Матери (Пянтег)

Примечания

Ссылки 
 Рябининское сельское поселение
 [maps.vlasenko.net/?lat=60.15&lon=56.25&addmap2=smtm1000&s=&addmap1=smtm1000 Пянтег на карте]
 Подробная карта автомобильных дорог Соликамского района
 Село Пянтег в Энциклопедии «Пермский край»
 Богоявленская церковь в селе Пянтег

Населённые пункты Чердынского района